NGC 4092 (другие обозначения — UGC 7087, MCG 4-29-20, ZWG 128.23, IRAS12032+2045, PGC 38338) — спиральная галактика в созвездии Волос Вероники. Открыта Уильямом Гершелем в 1785 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 4092 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 4092 в группу также входят NGC 4065 и NGC 4076. NGC 4092 соединена «мостом» из нейтрального атомарного водорода с NGC 4086.

Примечания 

 

Спиральные галактики
4092
Волосы Вероники (созвездие)